MBxd1 – oznaczenie serii, które było nadawane na Polskich Kolejach Państwowych wąskotorowym czteroosiowym (x) wagonom motorowym (M) drugiej klasy (B) napędzanym silnikiem wysokoprężnym (d) i wyposażonym w przekładnię mechaniczną (1):

 MBxd1 114–116 – seria wagonów motorowych z numerami od 114 do 116 (750 mm)
 MBxd1 161–169 (typ 1Aw/M) – seria wagonów motorowych z numerami od 161 do 169 (750 mm)
 MBxd1 201–204 (typ Konstal 1Mw) – seria wagonów motorowych z numerami od 201 do 204 (750 mm)
 MBxd1 341–358 – seria wagonów motorowych z numerami od 342 do 358 (1000 mm)

de:MBxd1